A Avenida Manoel Dias da Silva é uma avenida de Salvador, Bahia. Encontra-se no bairro da Pituba e abriga duas praças.

A avenida foi recentemente reformada, com calçadas em boas condições e semáforos modernos. Na avenida encontra-se uma grande concentração de bancos. Ainda há bares, teatro, cafés, lanchonetes, supermercados, lojas de roupas, sapatos e artigos pessoais e farmácias.

Manoel Dias da Silva